Auto Train (Amtrak), een treindienst in de VS
 Auto-Train Corporation, een voormalige Amerikaans spoorwegbedrijf